Eu Vim Aqui para Dançar foi o décimo-terceiro álbum musical em formato de CD gravado em 1994, pelo conjunto gaúcho Os Monarcas, cuja vendagem rendeu ao grupo o 2º Disco de Ouro.

Faixas

Vai Que Vai 
Canto da Cigarra
No Compasso da Gaita
Canção Para um Peão Solito
Procurando Aconchego
Comunhão do Mate
Eu Vim Aqui Para Dançar
O Sul é Meu País
Mambira
Milonga Pra ti
Viva a Bota e a Bombacha
Dançando Rancheira
Trilhas
Bruxinha de Pano

Integrantes 
Gildinho: Acordeon, vocal
Varguinhas: Acordeon, vocal
Nelsinho: Bateria, vocal
João A. dos Santos: Guitarra, vocal
Luiz Lanfredi: Baixo, vocal
Chico Brasil: Gaita ponto
Ivan Vargas: Vocal

Músicos convidados 
Caixote: teclados na faixa "Canção para um Peão Solito"
Fred: percussão
Oscarzinho: violão/guitarra
Iti: bateria na faixa "Canção para um Peão Solito"

Álbuns de 1994
Álbuns de Os Monarcas
Álbuns em língua portuguesa